Quảng Tiến (Đắk Lắk), xã in district Cư M'Gar, provincie Đắk Lắk, Vietnam.
 Quảng Tiến (Đồng Nai), xã in district Trảng Bom, provincie Đồng Nai, Vietnam.
 Quảng Tiến (Quảng Bình), xã in district Quảng Trạch, provincie Quảng Bình, Vietnam.
 Quảng Tiến (Thanh Hóa), phường in thị xã Sầm Sơn, provincie Thanh Hóa, Vietnam.